Аројо Пријето има више значења:

 Аројо Пријето (Кочоапа ел Гранде), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Пријето (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Аројо Пријето (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Пријето (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику